

Persone
 Eddie Peng – attore taiwanese cinematografico e televisivo
 Jia Peng Fang – compositore e musicista cinese
 Rio Peng – cantante, attore, manager, e produttore discografico taiwanese
 Peng Bo – tuffatore cinese
 Peng Cheng – pattinatrice artistica su ghiaccio cinese
 Peng Dehuai – politico e generale cinese
 Peng Jianfeng – tuffatore cinese
 Peng Shaohui – generale cinese
 Peng Shimeng – calciatrice cinese
 Peng Shuai – tennista cinese
 Peng Zhaoqin – scacchista cinese naturalizzata olandese
 Peng Zhen – politico cinese

Altro
 Peng! – album discografico di debutto degli Stereolab
 Peng e i due anatroccoli – film d'animazione del 2018 diretto da Chris Jenkins